Aden (stad)
 Aden (gouvernement)
 Kolonie Aden (1937-1963), een Britse kolonie rond de stad Aden in het zuiden van het Arabisch schiereiland
 Staat Aden (1963-1967), een deelstaat van de Zuid-Arabische Federatie